800 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Mistrzem świata został Włoch Gregorio Paltrinieri, który czasem 7:39,27 pobił rekord Europy. Srebrny medal zdobył reprezentant Norwegii Henrik Christiansen, ustanawiając nowy rekord swojego kraju (7:41,28). Brąz wywalczył David Aubry, który poprawił rekord Francji (7:42,08).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 23 lipca o 11:05 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 24 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

M